Chilton kan syfta på:

 Chilton, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Chilton, Devon – en ort i Devon, England
 Chilton, Durham – en ort och civil parish i Durham, England
 Chilton, Kent – en ort i Kent, England
 Chilton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Chilton, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England
 Chilton, Wiltshire
 Chilton, Wisconsin – en ort i Calumet County, Wisconsin, USA